Gunnar Landgren kan avse någon av följande:

Gunnar Landgren (sångare) (1914–1974), sångare och musiker
Gunnar Landgren (fysiker) (född 1954), fysiker, professor, vicerektor för KTH